Влади́мир У́ткин:
 Уткин, Владимир Александрович (род. 1956) — советский и российский юрист.
 Уткин, Владимир Валентинович (1932—1994) — латвийский хирург.
 
 Уткин, Владимир Николаевич (род. 1949) — советский футболист.
 Уткин, Владимир Петрович (род. 1950) — российский политический деятель.
 Уткин, Владимир Сергеевич (1937—1984) — русский и украинский писатель, геолог, путешественник.
 Уткин, Владимир Фёдорович (1923—2000) — советский конструктор ракетно-космической техники, дважды Герой Социалистического Труда.

Примечания